

Nom de personnes

Patronyme 

 Phineas Taylor Barnum (1810-1891), homme de spectacle américain, fondateur du cirque Barnum
 Charlotte Barnum (1860-1934), mathématicienne américaine
  (né en 1936), auteur-compositeur américain

Prénom 
 Barnum Brown (1873-1963), paléontologue américain

Toponymie 

 Barnum, ville de l’Iowa aux États-Unis
 Barnum, ville du Minnesota aux États-Unis
 Barnum, communauté du Wisconsin aux États-Unis
 Maison Barnum, musée en Ontario

Divers 
 P. T. Barnum, téléfilm américano-canadien
 Barnum, comédie musicale
 Effet Barnum, en psychologie et en pseudo-sciences
 Barnum pliant, tente pliante à ouverture et fermeture rapide
 Barnum médiatique, une nouvelle qui se diffuse rapidement
 Chapiteau de cirque aussi appelé Barnum
 Par extension, un Barnum désigne une grande tente, utilisée lors de réceptions, de foires ou de chantiers extérieurs.